Trasa Zamkowa w Rzeszowie
 Trasa Zamkowa w Szczecinie